Skupina 8 bila je jedna od 10 kvalifikacijskih skupina za europsko nogometno prvenstvo 2004. u Portugalu. Kao pobjednik skupine kvalificirala se Bugarska. Hrvatska i Belgija imale su jednak broj bodova, ali je Hrvatska izborila dodatne kvalifikacije zbog boljeg međusobnog omjera. Najbolji strijelci skupine s pet pogodaka su bili Belgijanac Wesley Sonck i Bugarin Dimitar Berbatov. U dodatnim kvalifikacijama s reprezentacijom Slovenije Hrvatska je izborila nastup na EP-u. 

{| style="font-size:88%;"
|-
|valign=top|

Utakmice 

7. rujna 2002.

  –  0:0
  –  0:2

12. listopada 2002.

  –  2:0
  –  0:1

16. listopada 2002.

  –  0:1
  –  2:1

29. ožujka 2003.

  –  4:0

2. travnja 2003.

  –  0:0
  –  2:0

30. travnja 2003.

  –  0:2

7. lipnja 2003.

  –  2:0
  –  2:2

11. lipnja 2003.

  –  0:1
  –  3:0

6. rujna 2003.

  –  2:0
  –  0:3

10. rujna 2003.

  –  2:1
  –  0:3

11. listopada 2003.

  –  1:0
  –  2:1

Izvori 

 2004 8